Darlington est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alex Darlington (1988-), footballeur gallois 
 Cyril Darlington
 Sidney Darlington
 William Aubrey Darlington (1890-1979), écrivain britannique et critique de théâtre
 William Darlington,  (1782-1863), homme politique, médecin et botaniste américain

Toponyme 

 En Angleterre :
 Darlington (Angleterre), ville anglaise  
 Darlington, circonscription du comté de Durham
 Darlington, autorité unitaire en Angleterre
 Aux États-Unis :
 Darlington (Caroline du Sud)
 Darlington (Indiana)
 Darlington (Maryland)
 Darlington (Missouri)
 Darlington (Pennsylvanie)
 Darlington (Wisconsin)
 Comté de Darlington en Caroline du Sud, qui a donné son nom à une chanson de Bruce Springsteen, Darlington County
 Au Canada :
 Darlington, quartier de la ville de Dalhousie
 Darlington, village situé sur l'Île-du-Prince-Édouard
 Darlington (Ontario)
 Port Darlington (Ontario)
 En Australie :
 Darlington (Nouvelle-Galles du Sud) 
 Darlington (Australie occidentale)

Divers 
 Montage ou transistor Darlington
 Centrale nucléaire de Darlington

Patronyme anglais
Toponymie britannique
Toponymie américaine